Suchomlinow ist der Familienname folgender Personen:

 Danila Andrejewitsch Suchomlinow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Michail Iwanowitsch Suchomlinow (1828–1901), russischer Philologe
 Wladimir Alexandrowitsch Suchomlinow (1848–1926), russischer General der Kavallerie und Kriegsminister

Suchomlinow ist der Titel von

 Suchomlinow (1918), deutscher Spielfilm von 1918